Јосокава има више значења:

 Јосокава (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јосокава (Сан Антонио Синикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику